5543 Sharaf – asteroide della fascia principale
 Isam Sharaf – politico egiziano